Коды или аббревиатуры Se (SE) могут обозначать:
 Селен
 Швеция — Alpha-2 код страны по ISO 3166-1
 .se — национальный домен верхнего уровня для Швеции
 se — код северносаамского языка по ISO 639-1
 Societas Europaea
 Sony Ericsson

См. также 
 Се

Ссылки 
 http://www.acronymfinder.com/af-query.asp?String=exact&Acronym=SE
 http://www.abbreviations.com/serp.php?st=SE&CRAWL=1&SE=1
 http://www.abkuerzungen.de/pc/html/result.php?abbreviation=SE